Хекмат – персидская фамилия. Известные носители:

 Хекмат, Мансур (1951–2002) – иранский политик.
 Хекмат, Сардар (1895–1978) – премьер-министр Ирана (1947).